Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

220e régiment d'infanterie
220e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires